Hradril ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Hradil OCist (* 1928), österreichischer Priestermönch und Abt des Zisterzienserstiftes Heiligenkreuz
 Rudolf Hradil (1925–2007), österreichischer Maler
 Stefan Hradil (* 1946), deutscher Soziologe